«Волчицы из Машкуля» () — исторический роман французского писателя Александра-Дюма-отца, опубликованный в 1858 году.

Сюжет 
Действие книги происходит в 1832 году. Близняшки Мари и Берта — незаконные дочери маркиза де Суде — роялиста, участника Вандейского мятежа, вынужденного после Великой французской революции бежать в ссылку. В период Реставрации монархии он желает вернуть свои владения.

Близняшки живут одиноко в своём замке, за что соседи прозвали их «волчицами из Машкуля». Обе девушки влюбляются в соседа, барона Мишеля де Ложери. Любовная интрига разворачивается на фоне исторических событий: в романе показана попытка герцогини Беррийской поднять восстание в Вандее в 1832 году. Арестованный за участие в мятеже Мишель спасается и женится на Мари; Берта уходит в монастырь.

Создание и переводы 
Впервые роман появился на страницах журнала «Journal Pour Tous» 27 февраля 1858 года. Дюма полагался на воспоминания Дермонкура и Де Шервиля при его написании. Несмотря на положительную характеристику герцогини Беррийской и её аристократических сподвижников, их политические взгляды выглядят анахронизмом. В образе маркиза де Суде, наделённого фривольным и эгоистичным характером в соединении с некоторыми положительными чертами, проявилось неоднозначное отношение автора к аристократии.

Перевод на русский язык

Примечания 

Романы Александра Дюма (отца)
Исторические романы о XIX веке
Книги о Великой французской революции